Шометт () — французская фамилия. Известные носители:

  (род. 1927) — французская актриса.
 Шометт, Пьер Гаспар (1763—1794) — французский прокурор-синдик Парижской коммуны 1792 года, один из основателей «культа разума» Французской революции.
 Шометт, Франсуа (1923—1996) — французский актёр театра и кино.